Women steht für:

 Women, Hongkong-Film von Stanley Kwan (1985)
 Women – for America, for the World, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Vivienne Verdon-Roe (1986)
 The Women, Originaltitel von Die Frauen (Film), US-amerikanischer Film von George Cukor (1939)
 The Women – Von großen und kleinen Affären, US-amerikanischer Film von Diane English (2008)

Siehe auch:
 Woman